Osoby o tym nazwisku:
 Adolf Jan Łazor – polski wojskowy
 Zofia Łazor – polska działaczka podziemia niepodległościowego